Формула-1, сокращённо Ф1 — высшая ступень автоспорта с открытыми колёсами, мировая серия, контролируемая Международной федерацией автоспорта (FIA), главным регулирующим органом автоспорта.
Слово «Формула» в названии означает свод правил, которым должны соответствовать болиды всех участников. Сезон чемпионата Формулы-1 состоит из серии гонок, известных как Гран-при, проходящих обычно на специально построенных трассах. Кроме того, некоторые из гонок проходят на огороженных городских улицах. Самым известным Гран-при является Гран-при Монако в Монте-Карло. Результаты гонок идут в зачёт чемпионата пилотов, а также в зачёт чемпионата конструкторов.

Ferrari принадлежит рекорд по количеству побед в Гран-при, команда побеждала  раз. McLaren идёт на втором месте с  победами, а Mercedes занимает третье с  победами. Британские команды завоевали наибольшее количество побед, у 16 команд  побед в гонках. Пять итальянских команд принесли второе место с  победами. На третьем месте — три немецкие команды с  победами между ними.

По конструкторам

По странам 
Список гонок, выигранных по странам команд.

Примечания

См. также 
 Кубок Конструкторов
 Список команд Формулы-1
 Список победителей Гран-при Формулы-1

Списки, связанные с Формулой-1